Classicismo – corrente artistica del XVI secolo, a cavallo tra Manierismo e Barocco.
Classicismo – corrente musicale del XVIII secolo con epicentro a Vienna.
Classicismo – corrente letteraria della fase pre-romantica.

Altri progetti